Куп европских шампиона 1978/79. је било 24. издање Купа шампиона, најјачег европског клупског фудбалског такмичења. Финале је одиграно 30. маја 1979. на стадиону Олимпијском стадиону у Минхену. У том мечу Нотингем форест је победио Малме са 1-0. Нотингем форест је то била прва титула.

Резултати

Предквалификације

Квалификације

Осмина финала

Четвртфинале

Полуфинале

Финале

Види још 
 УЕФА куп 1978/79.
 Куп победника купова 1978/79.

Спољашње везе 
 Сезона 1978/79. на сајту УЕФА
 Резултати Купа шампиона

Сезоне УЕФА Лиге шампиона
Сезона 1978/79. у УЕФА такмичењима